XVIII Чемпионат Америки по международным шашкам среди мужчин 2015 проходил с 12 по 19 апреля в Sao Sebastiao, Бразилия по швейцарской системе в 9 раундов. По итогам турнира первые два шашиста примут участие в чемпионате мира 2015 года от Америки, причём они должны представлять разные страны. В турнире участвовали 26 спортсменов из 14 стран. За победу давалось 2 очка, за ничью 1 очко , за поражение — 0. Чемпионом Америки в третий раз подряд стал международный гроссмейстер Аллан Силва из Бразилии.

Итоговое положение

GMI — международный гроссмейстер 

MI — международный  мастер

MF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Календарь на сайте ФМЖД 
 Сайт Бразильской конфедерации шашек
 Результаты в базе данных KNDB

Примечания 

Чемпионаты Америки по международным шашкам
2015 год в шашках